Levitation (levitazione in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Levitation – film del 1997 diretto da Scott D. Goldstein
Levitation – decimo episodio del serial cinematografico The Mysteries of Myra

Musica 
Levitation – album degli Hawkwind del 1980
Levitation – album dei The Professionals del 1995
Levitation – gruppo musicale indie rock